Ajzenberg
 Motl Ajzenberg – polska aktorka żydowskiego pochodzenia
 Abram Ajzenberg – polski aktor żydowskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Eisenberg